Regény
 Várkastély a Kárpátokban (Le château des Carpathes) (1892) Jules Verne kalandregénye
Filmek
 Várkastély a Kárpátokban (Le château des Carpathes) (1976) francia tv-film Jean-Christophe Averty rendezésében
 Várkastély a Kárpátokban (Tajemství hradu v Karpatech) (1981) csehszlovák film Oldrich Lipský rendezésében